Curvatura d'un camí, riu o vall estreta.
 Torta, pa de pagès occità.
 Torta de gaspatxo, pa rodó i aplanat manxec.

Vegeu també 
 Pita
 Tortell